Andrzej Potocki ist der Name folgender Personen:

* Andrzej Potocki (Feldhetman) († 1691/1692), polnischer Feldhetman
 Andrzej Kazimierz Potocki (1861–1908), polnischer Adliger, Großgrundbesitzer und Politiker